Skank – gruppo musicale brasiliano
 Skank – forma di danza
 Skank – rivista inglese pubblicata tra il 1994 e il 1997